Turniej zapasów na Igrzyskach Solidarności Islamskiej w 2021 roku odbył się w dniach 10 – 13 sierpnia 2022 roku. Areną zmagań była Konya Technical University Sports Hall w Konya. Pierwotnie turniej miał zostać rozegrany w sierpniu 2021 roku, ale został przełożony z powodu pandemii COVID-19.

Tabela medalowa

Medaliści

Mężczyźni

styl klasyczny

styl wolny

Kobiety

styl wolny

Przypisy

Bibliografia 

2022 w zapasach
Igrzyska solidarności islamskiej
2022 w Turcji
Konya
Zapasy w Turcji
Igrzyska solidarności arabskiej